DTW steht für:
 Dual Tandem Wheels, englisch für „Doppel-Tandemräder“; siehe Fahrwerk (Flugzeug)
 Dynamic Time Warping, ein Algorithmus zum Vergleichen von Symbolfolgen, der beispielsweise in der Spracherkennung eingesetzt wird
 Flughafen Detroit in den USA (IATA-Code)
 Doppeltriebwagen

DTW